een personage uit Suske en Wiske, zie Rikki (stripfiguur)
 een Britse zanger, zie Rikki (zanger)